Mulenga est un nom propre africain qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Charity Basaza Mulenga (1979-), ingénieure en électrotechnique et administratrice d'université ougandaise ;
  (1998-), joueur de badminton zambien ;
  (1965-), prêtre zambien, évêque de Kabwe ;
 Clifford Mulenga (1987-), footballeur zambien ;
 Eston Mulenga (1967-1993), footballeur zambien ;
 Ghost Mulenga, (1954-1985), footballeur zambien
 Jacob Mulenga	(1984-), footballeur zambien ; 
  (1955-), prêtre zambien, évêque de Mpika ;
  (2001-), joueur de badminton zambien ;
 Mukuka Mulenga (1993-), footballeur zambien ;
 Nyambe Mulenga (1987-), footballeur zambien ;

Toponyme 

 , montagne du district de Vhembe dans la province de Limpopo en Afrique du Sud, d'une altitude de  ;
 , montagne du district de Vhembe dans la province de Limpopo en Afrique du Sud, d'une altitude de  ;
 , montagne de la province de Kwanza-Nord en Angola , d'une altitude de  ;
 , montagne de la région de Kigoma en Tanzanie, d'une altitude de .

Patronyme africain
Patronyme zambien